Эливелтон () может означать:

 Эливелтон Алвес Руфино (род. 1971) — бразильский футболист.
 Эливелтон Жозе да Силва (род. 1992) — бразильский футболист.
 Эливелтон Рибейро Дантас (род. 1992) — бразильский футболист.